Daimler é um sobrenome alemão. Pode referir-se a:

Pessoas 
 Gottlieb Daimler (1834–1900), inventor alemão, industrial e homônimo de uma série de empresas automobilísticas.
 Adolf Daimler (1871–1913), engenheiro e filho de Gottlieb Daimler.
 Paul Daimler (1869–1945), engenheiro e filho de Gottlieb Daimler.

Lugares 
 Monte Daimler, um pico na Antártida com o nome de Gottlieb Daimler.

Empresas 
 Daimler AG, uma empresa automotiva multinacional e fabricante da marca "Mercedes-Benz" (conhecida antes de 2007 como Daimler-Benz AG), com sede em Stuttgart, na Alemanha.
 Daimler Financial Services, subsidiária de serviços bancários e de cartão de crédito e débito.
 Daimler Trucks North America, anteriormente Freightliner Corporation, Portland, Oregon, nos Estados Unidos.
 Daimler India Commercial Vehicles, subsidiária sediada em Chennai, na Índia.
 DaimlerChrysler Commercial Buses Carolina do Norte, subsidiária em Greensboro, Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
 Daimler Company, licenciada (apenas para o nome) de Gottlieb Daimler, fabricante de carros, caminhões e ônibus, com sede em Coventry, Inglaterra (1896-1960). A Jaguar permitiu à Daimler-Benz AG o uso limitado da marca a partir de 2007.
 Daimler Airway, subsidiária de companhias aéreas (1921 a 1924).
 Daimler Hire, subsidiária de serviço de limusine (1919–1976).
 Daimler Manufacturing Company, fabricante estadunidense de carros sob licença da Daimler (1888 a 1907) em Nova Iorque.
 Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG), fabricante original da marca Mercedes (1890-1926). Fundida com Benz & Cie. Em 1926.
 Austro-Daimler, subsidiária austríaca (1899-1909) independente após 1909.
 Steyr-Daimler-Puch, grupo que inclui a Austro-Daimler depois de ter sido vendido à Steyr-Werke AG (1934-2001).
 Daimler-Benz AG, fabricante da marca Mercedes-Benz (1926-1998).
 DaimlerChrysler AG, antiga empresa-mãe fundada através da fusão da Daimler-Benz AG e Chrysler (1998–2007).

Veículos 
 Veículos Gottfried Daimler:
 Daimler Motorized Carriage, o primeiro automóvel produzido por Gottfried Daimler e Wilhelm Maybach em 1892.
 Daimler Stahlradwagen, o segundo automóvel fabricado por Gottfried Daimler em 1892.
 Daimler Reitwagen, veículo de duas rodas produzido por Gottfried Daimler em 1885 e amplamente reconhecido como a primeira motocicleta.
 Veículos da Daimler Company:
 Lista de carros Daimler
 Daimler Armored Car, veículo blindado britânico da Segunda Guerra Mundial.
 Daimler Dingo, veículo britânico de reconhecimento de luzes durante a Segunda Guerra Mundial.
 Daimler Roadliner
 Daimler Fleetline
 Daimler Freeline

Desambiguações de sobrenomes